Municipio de Stanley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Stanley (condado de Arkansas, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Arkansas.
 Municipio de Stanley (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Stanley (condado de Lyon, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lyon.